Мерт:

 Мёрт — река во Франции.
 Мерт —  древнеегипетская богиня.